Hranice heißen:

 Hranice na Moravě, Stadt in Mähren, Tschechien (dt. Mährisch Weißkirchen)
 Hranice u Aše, Stadt im böhmischen Vogtland, Tschechien (dt. Roßbach)
 Hranice u Nových Hradů, Gemeinde in Südböhmen, Tschechien (dt. Julienhain) 
 Hranice, Ortsteil von Karviná, Okres Karviná, Tschechien
 Hranice, Ortsteil von Maleč, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Hranice, Ortsteil von Nový Knín, Okres Příbram, Tschechien
 Hranice, Ortsteil von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily, Tschechien
 Hranice, Ortsteil von Slavošov, Okres Kutná Hora, Tschechien